Sant'Anselmo, martire a Brescia, festeggiato il 12 gennaio;
Sant'Anselmo di Polymartium (V secolo, Bomarzo), vescovo, commemorato il 24 aprile;
Sant'Anselmo di Nonantola (VIII secolo), longobardo, monaco benedettino, commemorato il 3 marzo;
Sant'Anselmo di Lérins (VIII secolo), abate benedettino, celebrato il 18 novembre;
Sant'Anselmo d'Aosta (1033-1109), noto anche come Anselmo di Canterbury, dottore della Chiesa, celebrato il 21 aprile;
Sant'Anselmo da Baggio (1040-1086), vescovo di Lucca e patrono di Mantova, celebrato il 18 marzo.

fr:Saint Anselme